Het Broeklandcollege is een onderwijsinstituut in Hoensbroek in de Nederlandse provincie Limburg.

Aan de school wordt lesgegeven op VMBO-gt niveau. De school is aangesloten bij de onderwijskoepel stichting LVO.

In 1982 was er sprake van eventuele verhuizing van de school naar het nabijgelegen plaatsje Nuth. Na een onderhandelingsperiode met het ministerie van onderwijs twijfelde het schoolbestuur echter of de verhuizing wel een goed plan was.

De school kwam in 2021 negatief in het nieuws, nadat bekend werd dat een (voormalig) docent zou worden vervolgd vanwege sexting en mishandeling van een 13-jarige leerling.

School in Heerlen
School in het voortgezet onderwijs in Nederland